Monolithos (griechisch Μονόλιθος) bezeichnet in Griechenland die Orte

 Monolithos (Rhodos), Dorf der Gemeinde Rhodos, Region Südliche Ägäis
 Monolithos (Thira), Dorf der Gemeinde Thira, Region Südliche Ägäis